Камилло Сбарбаро (Збарбаро) (; , Санта-Маргерита-Лигуре — , Савона) — итальянский поэт, писатель и переводчик. Ботаник.

Биография 
В 1908 году окончил Институт Г. Кьябреры в Савоне. В 1910—1911 годах там же работал на сталелитейном заводе. Позже жил в Генуе и Флоренции.

После начала Первой мировой войны добровольцем вступил в Итальянский Красный Крест. В феврале 1917 года был призван в армию. В июле ушёл на фронт.

После окончания войны зарабатывал давая уроки латинского и греческого языков. В 1927 году стал преподавателем греческого и латинского в иезуитском Институте Ареццо в Генуе. С 1933 г. — работал в газете Gazzetta del Popolo.

В 1949 был награждён премией по журналистике — Premio Saint-Vincent per il giornalismo.
Лауреат Премии Фельтринелли по литературе 1962 года.

Творчество 
Дебютировал как поэт в 1911 г. В поэтических сборниках «Смолы» («Resine», 1911), «Пианиссимо» («Pianissimo», 1914) и др. ощущается влияние Дж. Леопарди, Дж. Пасколи и школы «сумеречной поэзии», отражавшей страх интеллигенции перед развитием антигуманистических теорий, идеологически подготавливавших войну, с её меланхолической тональностью, а также полемика с риторической изысканностью Г. Д’Аннунцио.

В прозаических сочинениях К. Сбарбаро доминирует лирическое начало: сборники «Стружки» («Trucioli», 1920), «Ликвидация» («Liquidazione», 1928) и т. д.

Лирика послевоенных лет отличается сдержанностью интонации, тонким психологизмом; от белого одиннадцатисложника К. Сбарбаро переходит к свободной ритмике: «Остатки» («Rimanenze», 1955) и др.

Занимался переводами греческих и французских классиков. Среди них: переводы произведений О. де Бальзака, Г. Флобера, Ж. К. Гюисманса, Р. Мартен дю Гара и др.

Научная деятельность 
Кроме творческой, занимался также научной деятельностью. Исследовал Лишайники. Его большая коллекция лишайников была им пожертвована Музею естественной истории в Генуе. Многие образцы, которые он собирал и каталогизировал хранятся в ботанических музеях европейских и американских университетов. Сделал важный вклад в коллекцию музея Field в Чикаго (США).

Из 127 новых видов, описанных К. Сбарбаро, двадцать носит его имя.

Является автором ряда трудов по естествознанию.

Избранные произведения 
Поэзия
 Resine, Caimo, 1911
 Pianissimo, Florence, 1914
 Trucioli (1914—1918), Florence, 1920
 Liquidazione (1914—1918), Turin, 1928
 Rimanenze, Milan, 1955
 Primizie, Milan, 1958
 Poesie, Milan, 1961
Проза
 Fuochi fatui, Milan, 1956
 Scampoli, Florence, 1960
 Gocce, Milan, 1963
 Quisquilie, Milan, 1967

Примечания

Ссылки 
 Camillo Sbarbaro

Итальянские поэты
Итальянские писатели
Поэты по алфавиту
Поэты Италии
Писатели по алфавиту
Писатели Италии XX века
Переводчики Италии
Ботаники Италии
Участники Первой мировой войны (Италия)
Лауреаты премии Фельтринелли
Авторы ботанических таксонов